Librería puede hacer referencia:
 a una librería, una tienda donde se venden libros;
 a una papelería, como sinónimo en algunos países hispanohablantes de una tienda donde se vende material de estudio u oficina como folios, lapiceros o bolígrafos;
 a una estantería, un mueble con estantes que puede usarse para guardar libros y objetos relacionados;
 a un local donde se alberga una biblioteca;
 a una biblioteca informática o  biblioteca de programación, originado probablemente por el falso amigo library-librería y por ser el término usado para el mismo propósito en inglés;
 a una biblioteca genómica.

La librería puede hacer referencia a:
 la novela La librería, de Penelope Fitzgerald publicada en 1978 en inglés con el título The Bookshop;
 la película La librería de 2017, rodada en lengua inglesa con el título original The Bookshop que fue dirigida por Isabel Coixet a partir del guion adaptado por esta a partir de la novela de Panelope Fitzgerald.